Полевшина — посёлок в Ермолинском сельском поселении Истринского района Московской области. Население —  чел. ().

История 
Впервые упоминается в писцовой книге 1584—1586 годов как сельцо Малиники. В документах 1623 года названо Малинки, оно же Никольское.

С XVI до начала XVIII века вотчина бояр Полевых. В списке населённых мест 1862 года указано как Полевщина. Название происходит от фамилии владельцев. Затем по родству перешла к Павлу Федоровичу Балк-Полеву и его семье.

Позднее усадьбой владели:
 C 1760 года Сергей Васильевич Салтыков и до 1816 года его жена Матрёна Павловна Салтыкова (Балк-Полева);
 Князь А. А. Щербатов (1834);
 Д. П. Усов — губернский секретарь;
 Помещики А. И., К.Я. и И. К. Дараган;
 С конца XIX века и до 1917 года — Ф.Г. и Ю. Г. Карповы, племянники фабриканта С. Т. Морозова.

В усадьбе бывали А. П. Чехов и И. И. Левитан.

В 1920 году художественные предметы усадьбы были вывезены в Новоиерусалимский музей. Усадебные постройки не сохранились.

Сохранилась Церковь Казанской иконы Божией Матери, построенная в 1692—1694 годах в духе московской архитектуры XVII века (отдельные элементы — в стиле московского барокко). Закрыта в 1935 году. Возвращена верующим в 1998 году. Ремонтируется.

Население

Примечания

Литература

Ссылки 
 Ермолинское
 Сельское поселение Ермолинское
 Официальный сайт муниципального образования сельского поселения Ермолинское 
 
 Карта Истринского района Московской области 
 Фото Казанской церкви 

Населённые пункты городского округа Истра
Усадьбы Московской области